Engels, Fries en Nedersaksisch voor het Nederlandse woord beer.
 bijnaam voor de Toepolev Tu-95
 plaats in de VS, zie Bear (Delaware)
 in homoseksuele kringen: een stevig gebouwde, behaarde, vaak baardige man, zie bear (homocultuur)